Такмичење у скоку мотком у женској конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 4. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015.  није бранила Анжелика Сидорова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 такмичарки из 9 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку мотком у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Квалификациона норма

Освајачице медаља

Резултати 
,

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани